Eine gute Mutter steht für:

 Eine gute Mutter (2007), Verweistitel: Das Geheimnis der falschen Mutter, Fernsehfilm von Matthias Glasner
 Eine gute Mutter (2017), Fernsehfilm von Claudia Garde